Miejscowości w USA:
 North Fork – jednostka osadnicza w stanie Arizona, w hrabstwie Navajo
Gminy w USA:
 North Fork (ang. North Fork Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Baxter
 North Fork (ang. North Fork Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Marion
 North Fork (ang. North Fork Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Gallatin
 North Fork (ang. North Fork Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Delaware
 North Fork (ang. North Fork Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Stearns
 North Fork (ang. North Fork Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Ashe
 North Fork (ang. North Fork Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Watauga